Esta é uma lista das categorias em que são premiados anualmente os indicados ao Grammy Award, uma das maiores cerimônias de premiação musical. Cada categoria está relacionada a uma área específica da indústria fonográfica e também dos gêneros musicais. A primeira cerimônia dos prêmios Grammy ocorreu em 4 de maio de 1959 e, desde então, tais categorias têm sido eventualmente modificadas de acordo com as exigências do mercado musical.

Méritos especiais 
Lifetime Achievement Award
Trustees Award
Technical Grammy Award
Legend Award
Hall of Fame
Pessoa do Ano MusiCares

Categorias Principais 
Record of the Year ("Gravação do Ano")
Album of the Year ("Álbum do Ano")
Song of the Year ("Canção do Ano")
Best New Artist ("Melhor Artista Novo")

Gêneros específicos

Pop 
Best Pop Solo Performance
Best Pop Duo/Group Performance
Best Pop Vocal Album
Best Traditional Pop Vocal Album

Música Instrumental Contemporânea  
Best Contemporary Instrumental Album

Música Dance/Eletrônica 
Best Dance Recording
Best Electronic/Dance Album

Rock 
Best Rock Performance
Best Metal Performance
Best Rock Song
Best Rock Album

Música alternativa 
Best Alternative Music Album

R&B 
Best R&B Performance
Best Traditional R&B Performance
Best R&B Song
Best R&B Album

Rap 
Best Rap Performance
Best Rap/Sung Performance
Best Rap Song
Best Rap Album

Country 
Best Country Solo Performance
Best Country Duo/Group Performance
Best Country Song
Best Country Album

Jazz 
Best Improvised Jazz Solo
Best Jazz Vocal Album
Best Jazz Instrumental Album
Best Large Jazz Ensemble Album
Best Latin Jazz Album

New Age 
Best New Age Album

Gospel/Cristão Contemporâneo 
Best Gospel/Contemporary Christian Music Performance
Best Gospel Song
Best Contemporary Christian Music Song
Best Gospel Album
Best Contemporary Christian Music Album

Música latina 
Best Latin Pop Album
Best Latin Rock, Urban or Alternative Album
Best Regional Mexican Album (Including Tejano)
Best Tropical Latin Album

Música de Raiz Americana 
 Best American Roots Song
 Best American Roots Performance
 Best Americana Album
 Best Bluegrass Album
 Best Blues Album
 Best Folk Album
 Best Regional Roots Music Album

Reggae 
Best Reggae Album

World 
Best World Music Album

Álbum Falado 
 Best Spoken Word Album

Infantil 
Best Children's Album

Comédia 
 Best Comedy Album

Teatro 
 Best Musical Theater Album

Música para Mídia Visual 
 Best Compilation Soundtrack Album for Visual Media
 Best Song Written for Visual Media
 Best Score Soundtrack Album for Visual Media

Composição/Arranjo 
 Best Instrumental Composition
 Best Arrangement, Instrumental Or A Cappella
 Best Arrangement, Instruments And Vocals

Produção/Engenharia 
 Best Engineered Album, Non-Classical
 Best Engineered Album, Classical
 Best Remixed Recording
 Best Surround Sound Album
 Producer of the Year, Non-Classical
 Producer of the Year, Classical

Música Clássica 
Best Orchestral Performance
Best Opera Recording
Best Choral Performance
Best Chamber Music/Small Ensemble Performance
Best Classical Vocal Solo
Best Classical Instrumental Solo
Best Classical Compendium
Best Classical Contemporary Composition

Videoclipe/Filme 
Best Music Video
Best Music Film

Arte 
 Best Historical Album
 Best Recording Package
 Best Boxed or Special Limited Edition Package
 Best Album Notes

Categorias extintas 
 Pop
 Best Female Pop Vocal Performance (1959-2011)
 Best Male Pop Vocal Performance (1959-2011)
 Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals (1966-2011)
 Best Pop Collaboration with Vocals (1995-2011)
 Best Pop Instrumental Performance (1969-2011)
 Best Pop Instrumental Performance with Vocal Coloring (somente em 1973)
 Best Performance by a Vocal Group (1961-1968)
 Best Performance by a Chorus (1961-1968)
 Best Instrumental Performance (1964-1967)
 Best Performance by an Orchestra – for Dancing (1960-1964)
 Best Performance by an Orchestra or Instrumentalist with Orchestra (1960-1964)
 Best Contemporary (R&R) Performance (1966-1968)
 Best Contemporary Performance by a Chorus (1969-1970)
 Best Contemporary Song (1960-1968, 1970-1971)

 Rock
 Best Female Rock Vocal Performance (1980-1987, 1989-1991, 1993, 1995-2004)
 Best Male Rock Vocal Performance (1980-1987; 1989-1991; 1993; 1995-2004)
 Best Rock Solo Vocal Performance (1988; 1992; 1994; 2005-2011)
 Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal (1980-2011)
 Best Rock Instrumental Performance (1980-2011)
 Best Hard Rock/Metal Performance, Vocal or Instrumental (somente em 1989)
 Best Hard Rock Performance (1990-2011)
 Best Hard Rock/Metal Performance (2012-2013)

 R&B
 Melhor performance vocal feminina de R&B
 Melhor performance vocal masculina de R&B
 Melhor performance vocal de dupla ou grupo de R&B (2003-2011)
 Melhor álbum contemporâneo de R&B (2003-2012)

 Rap
 Melhor desempenho solo de rap
 Best Rap Performance by a Duo or Group
 Best Female Rap Solo Performance
 Best Male Rap Solo Performance